Статистика деведесет четвртог првенства Прве лиге Мађарске у фудбалу за сезону 1995/96.

Преглед 
У овој фудбалској сезони играло је укупно 16 клубова. Шампионат је освојио тим ФК Ференцварош. ФК Печуј (-{Pécsi Mecsek FC}-) и ФК Чепел (-{Csepel SC}-).

За следећу сезону је планирано да се повећа број тимова са 16 на 18. Директну промоцију у прволигашко такмичење за следећу сезону 1996/97 су добили ФК Трећи округ ТВЕ и ФК Шиофок.

Задње четири екипе, на крају шампионата, су играли утакмице за опстанак у прволигашком такмичењу:

Плејоф:
 27. јун 1996.
 ФК Фехервар - ФК Диошђер 2:1 (0:1)
 ФК Ђер ЕТО - ФК Шопрон Матав 2:0 (1:0)
 ФК Капошвар Ракоци - ФК Бекешчаба 0:0
 ФК Тисакечке - ФК Печуј 0:0

 30. јун 1996.
 ФК Диошђер - ФК Фехервар 2:2 (2:1, 2:1, 2:2) у продужецима
 ФК Шопрон Матав - ФК Ђер ЕТО 2:1 (1:0, 2:0, 2:1) у продужецима
 ФК Бекешчаба - ФК Капошвар Ракоци 5:0 (3:0)
 ФК Печуј - ФК Тисакечке 0:0 у продужецима, 5:3 на пенале

Екипе ФК Фехервар, ФК Ђер ЕТО, ФК Бекешчаба и ФК Печуј су остали у прволигашком такмичењу.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Литература 
 Hungary - Списак резултата (RSSSF)

1995/96.
Сезона 1995/96. у мађарском фудбалу